Мэр Иркутска — высшее должностное лицо Иркутска, глава администрации города. Избирается один раз в 5 лет всеобщим тайным голосованием граждан Российской Федерации (с 7 марта 2015 года Мэр избирается городской Думой из числа депутатов большинством в 2/3, голосов от установленной численности депутатов Думы. Голосование открытое. Кандидатов вправе выдвигать депутаты Думы, в том числе в порядке самовыдвижения.), постоянно проживающих на территории города Иркутска.

Председатели Иркутского горисполкома

Председатели исполкома Совета рабочих и красноармейских депутатов (1920—1936)

Председатели исполкома Совета депутатов трудящихся (1936—1977)

Председатели исполкома Совета народных депутатов (1977—1991)

Председатели городского Совета народных депутатов (1990—1993)

Первые секретари горкома ВКП(б)-КПСС (1932—1990)

Высшие должностные лица города Иркутска с 1992 года

Мэры города Иркутска 
 Говорин, Борис Александрович (1992 год — 1997 год)
 Якубовский, Владимир Викторович (3 ноября 1997 года — 30 октября 2009 года)
 Кондрашов, Виктор Иванович (26 марта 2010 года — 27 марта 2015 года)
 Бердников, Дмитрий Викторович (28 марта 2015 года — 17 марта 2020 года)
 Болотов, Руслан Николаевич (с 1 мая 2020 года)

Временно исполняющие обязанности мэра города Иркутска 
 Лабыгин, Андрей Николаевич (2009 год — 2010 год)
 Ружников, Дмитрий Олегович (с 17 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года)

Примечания

Ссылки 

Иркутск